LIJ steht für:
 LEGO Indiana Jones

Lij steht für:
 Lij („Kind“), der Titel für einen männlichen Nachkommen eines Edelmannes von hohem Rang, siehe Liste äthiopischer Titel #L

Līj steht für:
 Līj (auch Lij (Isfahan)), Ort in Ardestan County, Isfahan (Provinz), Iran
 Līj (auch Lay (West-Aserbaidschan)), Ort in Mahabad County, West-Aserbaidschan, Iran

lij steht für:
 Ligurische Sprache (romanisch) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung